

Persone

Nordberg
Anders Nordberg (1978) – orientista norvegese
Bert Nordberg (1956) – ingegnere e manager svedese
Lars Nordberg (1982) – pallamanista ed ex calciatore norvegese
Thomas J. Nordberg (...) – montatore statunitense
Tom Erik Nordberg (1985) – calciatore norvegese

Cognomi composti
Anne Margrethe Hausken Nordberg (1976) – orientista e sci orientista norvegese, moglie di Anders